Le Fact Futsal Limal est un club belge de futsal situé dans le Brabant Wallon.

Le club dispose d'une académie de football en salle et d'une équipe féminine.

Histoire 

Lors de la saison 2015/2016, le club termine en tête du championnat de division 2 nationale en restant invaincu. Un seul partage des points face à Tervuren qui amène à un pourcentage de victoire de 95%. Ce record bat celui de la saison précédente, qui était de 93% en division 3. Record lui aussi à l'actif du Fact Futsal Limal.

Notes et références 

Club de futsal en Belgique
Club sportif dans la province du Brabant wallon
Sport à Wavre